Любицкий — русская фамилия; имеет женскую форму Любицкая.

Известные носители 
 Любицкий, Николай Александрович — Георгиевский кавалер; поручик; 26 августа 1916.
 Любицкий, Яков Яковлевич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; 18 сентября 1915.
 Савич-Любицкая, Лидия Ивановна (1886 — 1982) — советская учёная-бриолог, доктор биологических наук.

Топоним 
 Любицкий — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.

См. также 
 Любовицкий